Jana z Toulouse ( Joana de Tolosa,  Jeanne de Toulouse, 1220 – 25. srpna 1271 Corneto u Sieny) byla jediná dcera toulouského hraběte Raimunda VII. a Sanchi, dcery aragonského krále Alfonse II. V důsledku vojenského tažení proti katarům byla provdána za Alfonse, syna francouzského krále a hrabství Toulouse se tak dostalo pod vládu Kapetovců.

Život 
Raimund VII. z Toulouse byl 12. dubna 1229 nucen uzavřít s regentkou Blankou Kastilskou smlouvu v Meaux a v Paříži, kde potvrdil rozdělení svých majetků, vzdal se dvou hejtmanství a své dceři zaslíbené francouzskému princi připsal značné věno. Roku 1242 se naposledy pokusil situaci zvrátit ve svůj prospěch a spojil se s anglickým králem. Povstání bylo špatně koordinováno a hrabě nakonec žádal Paříž o milost a stal se aktivním pomocníkem v potírání katarů. Tzv. Lorrinská smlouva byla uzavřena roku 1243.

Raimund VII. zemřel roku 1249 a dědičkou se stala Jana, již jako manželka prince Alfonse. Ke svatbě, která proběhla snad roku 1234 či 1241, bylo zapotřebí získat papežskou dispenz a zrušit předchozí zasnoubení s Hugem z Lusignanu. Alfons na základě otcovy závěti získal roku 1241 Poitou a roku 1248 se připojil ke křížové výpravě do Svaté země. Vrátil se díky zprávě o smrti královny matky, která po dobu nepřítomnosti Ludvíka IX. spravovala zemi. Alfons s bratrem Karlem byli vysláni zpět domů, aby stabilizovali politickou situaci v království. Roku 1255 bylo katarské hnutí na jihu Francie vyvráceno dobytím Quéribusu.

Bezdětní manželé se roku 1270 společně s dalšími příbuznými vydali na křížovou výpravu do Tunisu, což se jim stalo osudným. Zemřeli při návratu z kruciáty krátce po sobě v důsledku choroby v srpnu 1271. Jana byla pohřbena v augustiniánském klášteře Jarcy, který roku 1260 založila a Alfons v kapetovském pohřebišti v bazilice Saint-Denis. Toulouské hrabství připadlo francouzské koruně.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Listina Raimunda VII. z Toulouse ratifikující pařížskou dohodu o sňatku Jany a Alfonse
  Genealogie hrabat z Toulouse

Raimundovci
Hraběnky z Toulouse
Hrabata z Rouergue
Provensálští markýzi
Zakladatelé klášterů
Křesťané osmé křížové výpravy
Úmrtí v Itálii
Pohřbení v klášterech ve Francii
Pohřbení v Île-de-France
Narození v roce 1220
Úmrtí 25. srpna
Úmrtí v roce 1271
Ženy